Cam Gear Drive
 Chronische granulomateuze ziekte, in het Engels Chronic Granulomatous Disease
 Compagnia Generale del Disco, een Italiaans platenlabel